Satz von Euler steht für:

 Satz von Euler in der Zahlentheorie, Verallgemeinerung des kleinen Fermatschen Satzes
 Satz von Euler (Primzahlen) über die Summen der Primzahlen-Kehrwerte
 Satz von Euler (Geometrie) über den Abstand von Um- und Inkreismittelpunkt eines Dreiecks
 Satz von Euler (Vierecksgeometrie) über eine Beziehung von Seiten- und Diagonalenlängen eines Vierecks
 Eulerscher Polyedersatz über Eigenschaften konvexer Polyeder
 Satz von Euler über homogene Funktionen in der Ökonomie, siehe Euler-Theorem